Une capture est originellement le fait de s'emparer d'un animal ou d'un individu, notamment rendu prisonnier.

Concernant la capture d'un animal :
 la capture-marquage-recapture, une méthode d'inférence statistique couramment utilisée en écologie ;
 la capture, en halieutique, est synonyme de « produit de pêche » : total autorisé de capture.

Termes 
Par extension, le terme désigne aussi :
 la capture, en astronomie, processus par lequel un objet céleste passant au voisinage d'un astre est retenu dans sa gravisphère ;
 la capture, changement de cours d'une rivière, en hydrographie ;
 la capture électronique, réaction de physique nucléaire au cours de laquelle un noyau atomique capture un électron de son propre cortège électronique ;
 la capture d'écran, qui consiste à saisir une image fixe à partir d'un flux animé sur un  ;
 la capture de mouvement, ensemble de techniques permettant de reproduire les mouvements d'un élément réel dans un modèle virtuel.

Faits historiques 
 Capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons.
 Capture de la flotte hollandaise au Helder.

Œuvres 
 Capturé : un film de 1933 se déroulant durant la Première Guerre mondiale.
 Capture, groupe de metalcore australien originaire de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.

Références